

Geografia 
 Misso – comune rurale nella contea di Võrumaa, Estonia meridionale

Persone 
 Giuseppe Misso – ex mafioso italiano membro della Camorra

Altro 
 Clan Misso – sodalizio camorristico attivo nella città di Napoli
 Misso-Mazzarella-Sarno – organizzazione criminale nata a Napoli nel XX secolo